— железнодорожная станция в японском городе Акита. Управляется компанией JR East.

История 
Станция Акита открыта 21 октября 1902 года.

Линии 
 Акита-синкансэн
 Главная линия Оу
 Главная линия Уэцу
 Линия Ога

Планировка 
Надземная станция на 10 путей.

Платформы 

Железнодорожные станции в префектуре Акита
Железнодорожные станции, открытые в 1902 году